Гола — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Гола — община в Хорватии.
 Гола — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Гола — ренессансная аристократическая резиденция в Дзержонювском повяте Нижнесилезского воеводства.
 Гола — серболужицкое наименование деревни Хайде, коммуна Вайскайсель, район Гёрлиц, федеральная земля Саксония, Германия
  — река в Индии.

Фамилия 
 Гола, Бенедетто (1904—?) — итальянский футболист и тренер.
 Гола, Том (1933—2014) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Гола, Эмилио (1851—1923) — итальянский художник.

Другое 
 Гола — народ в Либерии.
 Гола — язык Либерии.